Als Diensthabender wird ein (meist leitender) Angestellter von Dienstleistungs-Stellen bezeichnet, der für die reguläre Abwicklung des Dienstes und allfällige Anfragen von außen zuständig ist.

Bei Dienststellen des Militärs bzw. für Kasernen ist dies meist ein niedriger Dienstgrad eines Offiziers (auch Offizier vom Dienst), Bei Stern- und Wetterwarten ein erfahrener Wissenschaftler, in der Nautik der Deckoffizier und bei Redaktionen der Redakteur vom Dienst.

Dienstleistungssektor
Personenbezeichnung (Journalismus)
Fachbegriff (Militärwesen)